Монтене́гру (, «чёрная гора») — многозначный термин.

 Монтенегру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Монтенегру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару. 
 Монтенегру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Сан-Жулиан-де-Монтенегру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Монтенегру, Фернанда (род. 1929) — считается лучшей бразильской актрисой всех времен.
 Епархия Монтенегру — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Монтенегру, Бразилия.

См. также 
 Монтенегро